Автолик ( «одинокий волк») — персонаж древнегреческой мифологии. Сын Деимаха. Спутник Геракла, отправившийся с тремя братьями за поясом амазонки. Он и его братья остались в Причерноморье, а позже присоединились к аргонавтам.

Автолик завладел местностью, где позднее была основана Синопа. В Синопе его почитали как бога, там стояла его статуя. Явился во сне Лукуллу, когда тот осаждал Синопу.

Примечания 

Герои древнегреческих мифов
Поход аргонавтов
Малая Азия в древнегреческой мифологии
Персонажи по алфавиту